Vauciennes ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Vauciennes (Marne)
 Vauciennes (Oise)